Neápoli kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Neápoli (ort i Grekland, Kreta), Nomós Lasithíou, 
 Neápoli (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Lésvou, 

Robotskapade Greklandförgreningar